Krainzbach ist der Name folgender Fließgewässer.

in Österreich
 Krainzbach (Rohrbach), ein Nebenfluss des Rohrbaches im Bezirk Graz-Umgebung
 Krainzbach (Stübingbach), ein Nebenfluss des Stübingbaches im Bezirk Graz-Umgebung